Hatem Trabelsi – calciatore tunisino
Sabeur Trabelsi – calciatore tunisino
Sami Trabelsi – calciatore tunisino